Ура́льский мост — автодорожный железобетонный рамный мост через реку Смоленку в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, соединяет Васильевский остров и остров Декабристов.

Расположение 
Соединяет 8-ю и 9-ю линии Васильевского острова с Уральской улицей.
Ниже по течению находится Смоленский мост.
Ближайшая станция метрополитена — «Василеостровская».

Название 
С 1798 года мост назывался Миллеровым, по фамилии домовладельца полковника И. И. Миллера. С 1829 года возникло называние Винный мост, так как близ него находился Винный городок: окружённая рвами территория, где располагались казённые склады вина и пеньки. Также существует версия, что Винным городком в XVIII веке назывался острог, где содержались «по винам своим» осуждённые. Современное название известно с начала XX века и дано по наименованию Уральской улицы.

История 

Деревянный балочный мост на этом месте существовал уже в 1716 году. В XIX веке мост неоднократно ремонтировался: в 1841, 1877, 1883 (уширен судоходный пролёт). В 1902 году городская дума рассматривала вопрос о замене деревянного моста железобетонным, но решение не было принято. В 1916 году мост перестроили в трёхпролётный балочный с прогонами из бруса, со свайными опорами и деревянным верхним строением. В 1928 году он был усилен для пропуска однопутной линии трамвая. Средний пролёт был перекрыт металлической двутавровой балкой, а береговые пролётные строения оставались деревянными. На мосту было установлено легкое металлическое перильное ограждение вместо деревянного. Длина моста составляла 26,2 м, ширина – 22,4 м.

В 1973—1974 годах был построен существующий железобетонный мост по проекту инженера Е. А. Болтуновой и архитектора Л. А. Носкова. На время производства работ в створе 12-й и 13-й линии Васильевского острова был возведён временный деревянный мост, по которому было организовано трамвайное движение. Строительство моста осуществляло СУ-4 треста «Ленмостострой» под руководством главного инженера Г. В. Смирнова.

В 2002 году в связи с прекращением трамвайного движения на прилегающих улицах на мосту были демонтированы трамвайные пути с последующим восстановлением гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия.

Конструкция 
Мост однопролётный железобетонный рамный. По статической схеме представляет собой трёхшарнирную раму. Ригель рамы выполнен из сборных железобетонных элементов двутаврового сечения переменной высоты, омоноличенных с «ногами» рамы. В поперечном сечении установлено 24 блока с расстояниями в осях 1,25 м. Балки-консоли смыкаются в середине пролёта посредством несовершенного шарнира. Шарниры устроены также и в основании «ног» рамы. «Ноги» рамы выполнены из монолитного железобетона на свайном основании. Мост косой в плане, угол косины 85°49'. Расчётный пролёт рамы 21,0 м, пролёт в свету равен 19,42 м. Общая длина моста составляет 24,6 м, ширина моста — 31 м (из них ширина проезжей части — 21 м и два тротуара по 5 м).

Мост предназначен для движения автотранспорта и пешеходов. Проезжая часть моста включает в себя 4 полосы для движения автотранспорта. Покрытие проезжей части и тротуаров — асфальтобетон. Тротуары отделены от проезжей части высоким гранитным парапетом. Перильное ограждение чугунное литое простого рисунка, завершается на устоях гранитными тумбами. При въездах на мост на гранитных тумбах установлены четыре гранитных обелиска, увенчанные медными золочёными парусными кораблями. Наружная поверхность устоев и фасады моста облицованы гранитом. С низовой стороны моста на левом берегу реки сооружён гранитный лестничный спуск.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Здания и сооружения Василеостровского района